

Стрілково — присілок, Клинський міський округ, Московська область
 Стрілково — присілок, Подольський міський округ, Московська область

Див. також 
 Стрілкове
 Стрілковської фабрики
 Стшалково